Flaskskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flaskskäret, del av Tolvmangrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Flaskskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Flasskäret

Robotskapade Finlandförgreningar